Эльчи́н Али́ев ():

 Алиев, Эльчин Рашид оглы (род. 1962) — азербайджанский предприниматель.
 Алиев, Эльчин Тофик оглы (род. 1967) — азербайджанский архитектор.
 Алиев, Эльчин (род. 1990) — азербайджанский спортсмен; борец греко-римского стиля.